Miasto w Niemczech:
 Schnackenburg – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüchow-Dannenberg

Osoby:
 Hellmut Schnackenburg – niemiecki dyrygent
 Rudolf Schnackenburg – ksiądz katolicki